Augendienst steht für:

 Augenheilkunde
 Riyā'
 ein Lehrbuch von Georg Bartisch